Хары бюльбюль
 Хары-бюльбюль (символ)
 Хары-бюльбюль (фестиваль)